

Населені пункти та їхні частини

 Ґльонди — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґльонди — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґльонди — осада в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки